
Termin -{SMB}- ima više značenja.

 -{SMB Web Client}-
 -{SMB}- (protokol), (), protokol petog sloja -{OSI}- modela.